Plymouth Argyle FC (celým názvem: Plymouth Argyle Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Plymouth v nemetropolitním hrabství Devon. Založen byl v roce 1886 pod názvem Argyle FC. V roce 1903 se stal členem anglických profesionálních soutěží. Od sezóny 2017/18 hraje v EFL League One (3. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Home Park s kapacitou 17 441 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1886 – Argyle FC (Argyle Football Club)
 1903 – Plymouth Argyle FC (Plymouth Argyle Football Club)

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Semifinále: 1983/84
 EFL Cup
 Semifinále: 1964/65, 1973/74
 EFL Trophy
 Semifinále (Jih): 1983/84

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1903–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1930: Football League Third Division South
 1930–1950: Football League Second Division
 1950–1952: Football League Third Division South
 1952–1956: Football League Second Division
 1956–1958: Football League Third Division South
 1958–1959: Football League Third Division
 1959–1968: Football League Second Division
 1968–1975: Football League Third Division
 1975–1977: Football League Second Division
 1977–1986: Football League Third Division
 1986–1995: Football League Second Division
 1995–1996: Football League Third Division
 1996–1998: Football League Second Division
 1998–2002: Football League Third Division
 2002–2004: Football League Second Division
 2004–2010: Football League Championship
 2010–2011: Football League One
 2011–2016: Football League Two
 2016–2017: English Football League Two
 2017– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Sport v Plymouthu
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1886